La spia che mi amava, romanzo del 1961
La spia che mi amava, film del 1977